

События 
 Военные трибуны с консульской властью Публий Корнелий Рутил Косс, Гней Корнелий Косс, Нумерий Фабий Амбуст и Луций Валерий Потит. Легат Гай Сервилий Агала.
 406—396 — Осада римлянами этрусского города Вейи. Римское правительство стало впервые выдавать солдатам жалование.
 Карфагеняне захватили Акрагант. Упадок города.
 406/405 — Афинский архонт-эпоним Каллий. Эфор-эпоним Спарты Питий.
 Изгнание Алкивиада из Афин в Херсонес Фракийский. Андрос вышел из состава Афинского морского союза. Победа афинского флота над пелопоннесским в сражении у Аргинусских островов. Осуждение и казнь афинских стратегов, в том числе Перикла-младшего.

Скончались 
 Ганнибал Магон — карфагенский политический деятель и полководец.
 Софокл — древнегреческий драматург.
 Эврипид — древнегреческий драматург, представитель новой аттической трагедии.

См. также

Примечания